Mužská dvouhra Adelaide International II 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o dodatečně zařazený turnaj po zrušení Auckland Open kvůli pandemii covidu-19.

Vítězem se stal 25letý Australan Thanasi Kokkinakis, jenž ve finále zdolal Francouze Arthura Rinderkneche po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–3. Na okruhu ATP Tour  si tak v rodném městě připsal první singlový titul, když jediné předchozí finále prohrál na Los Cabos Open 2017. Turnaj odehrál až jako 145. hráč žebříčku, kdežto Francouzi patřila 58. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Adelaide International II 2022